The Clubman and the Tramp é um filme mudo de curta metragem estadunidense, do gênero comédia, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Florence Lawrence
Linda Arvidson
John R. Cumpson
George Gebhardt
Robert Harron
Arthur V. Johnson
Jeanie Macpherson
Mack Sennett
Harry Solter

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos dos Estados Unidos